Hồ Xuân Hương, en vietnamien, fait référence à :

Patronyme 

 Hồ Xuân Hương (1772-1822), poétesse connue comme la « reine de la poésie Nôm ».

Toponyme 

 Le lac Xuân Hương, un lac artificiel à Đà Lạt